

Faune 
 Le bison est un mammifère de la famille des bovidés
 Bison d'Amérique du Nord
 Bison des bois
 Bison d'Europe
 Bison des steppes, espèce disparue

Toponyme

États-Unis 
 Bison, une ville américaine du Dakota du Sud ;
 Bison, une municipalité américaine du Kansas ;
 Bison, census-designated place située en Oklahoma.

France 
 La grotte du Bison est une grotte préhistorique située à Arcy-sur-Cure dans le département de l'Yonne en Bourgogne ;
 La grotte du Bison est une cavité située à Meyrals dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine.

Véhicule 
 Bison est une marque de tracteurs agricoles.
 Le camion blindé Bison est un véhicule de combat blindé improvisé.
 Le Sturmpanzer I Bison, canon automoteur allemand de la Seconde Guerre mondiale.
 Le contre-torpilleur Bison coulé en Mer de Norvège le .
 Avion
 Miassichtchev M-4, nom de code OTAN "Bison"

Film 
 Le Bison (et sa voisine Dorine), une comédie sortie en 2003.

Littérature 
 Bison (2014) est un roman de Patrick Grainville consacré à George Catlin, le premier peintre des Indiens des Plaines.

Personnages de fiction 
 Bison, super-vilain dans Marvel Comics, ennemi de Luke Cage
 M. Bison, dans le jeu vidéo Street Fighter (série)

Divers 
 Bison est un analyseur syntaxique créé par le projet GNU.
 Bison est une société de production américaine de cinéma fondée en 1909.